Фурије се може односити на:

 Фурије, римске богиње освете и проклетства

или:

 Жозеф Фурије, француски математичар и физичар